Seznam polkov z zaporedno številko 13.

Seznam 
 Pehotni
 13. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 13. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 13. pehotni polk (Wehrmacht)
 13. strelski polk (ZSSR)
 13. pehotni polk (ZDA)
 13. gorski polk (Wehrmacht)
 13. konjeniški polk (Wehrmacht)
 13. strelski polk (Wehrmacht)
 13. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 13. Reiter polk (Wehrmacht)
 13. grenadirski polk »Oberrhein«

 Konjeniški
 13. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 13. tankovski polk (Wehrmacht)
 13. tankovski polk (ZSSR)
 13. oklepni polk (ZDA)

 Artilerijski
 13. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 13. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 13. artilerijski polk (Wehrmacht)
 13. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 13. zračnopristajalni artilerijski polk (Wehrmacht)
 13. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

 Aviacijski/Letalski
 13. aviacijski polk (ZDA)

Glej tudi